Аджай Де́вган ( , , настоящее имя Вишал Виру Девган; род. 2 апреля 1969, Дели) — индийский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр. Лауреат Национальной кинопремии Индии и Filmfare Awards. В 2016 году награждён орденом Падма Шри.

Биография 
Его отец — Виру Девган — режиссёр и постановщик трюков, а брат Анил Девган — болливудский режиссёр и сценарист. Аджай был вовлечён в киноиндустрию в очень раннем возрасте. Он постоянно сопровождал отца на съёмках фильмов, что и определило его будущее.

В 1991 году Аджай дебютировал в фильме  вместе с другой дебютанткой . В начале фильма он исполнил трюк, балансируя между двумя мотоциклами, в стиле героев боевиков. Данная роль принесла ему Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

В 1997 году Аджай снялся вместе Твинкл Кханной в фильме Itihaas, который однако не имел успеха в прокате. В том же году вышел фильм «Страсть», где он сыграл вместе Аамиром Ханом, Джухи Чавлой и Каджол. Фильм имел коммерческий успех.

В 1998 году вышел фильм Махеша Бхатта , благодаря которому актёр получил свою первую Национальную премию за лучшую мужскую роль.

Фильм  1999 года, где он сыграл уже с состоявшейся женой Каджол, имел успех в прокате. Другой успешной работой того года стал фильм «Навеки твоя» Санджая Лилы Бхансали, где он сыграл мужа главной героини, который пытается помочь жене воссоединиться с прежним возлюбленным. Данная картина ознаменовала поворотный момент в его карьере, фильм имел коммерческий успех в прокате и принёс Аджаю номинацию на Filmfare Award за лучшую мужскую роль. В 2001 году вышел фильм Yeh Raaste Hain Pyaar Ke, где его партнёршами стали Прити Зинта и Мадхури Дикшит. Следующей его работой стала , которая провалилась в прокате.

В 2008 году он дебютировал в качестве режиссёра в фильме , где также вместе с женой Каджол исполнил главные роли. Фильм получил коммерческий успех и положительную оценку среди критиков.

2010 год стал успешным для Аджая. В начале года вышла комедия , который получил в прокате статус «супер-хит». Также в том году вышли два фильма:  и , где он сыграл гангстера, оба имевшие коммерческий успех, как и . Два других фильма: Aakrosh и мультипликационный Toonpur Ka Super Hero, провалились в прокате.

В 2015 году вышел фильм Drishyam, являющийся ремейком одноимённого фильма на малаялам, который также как и оригинал, получил положительную оценку аудитории и имел коммерческий успех. В следующем году Аджай выпустил фильм «Клянусь Шивой», который снимался в Болгарии, где он сыграл опытного скалолаза, дочь которого похитили торговцы людьми. Фильм имел коммерческий успех.

В 2017 году вышли два фильма с его участием: Baadshaho и Golmaal Again. Первый из них рассказывал о человеке, который организовал ограбление сокровищницы Раджастхана, а второй являлся четвёртым фильмом из серии Goolmal 3. В результате один не смог отбить высокий бюджет размером в 900 млн рупий, зато второй получил в прокате статус «блокбастер».

Сейчас к выходу готовится фильм Raid, в котором актёр снимается в паре Илеаной де Круз. Также он согласился на романтическую комедию, где его партнёршами станут актрисы Табу и Ракул Прит Сингх.

Личная жизнь 
На съёмках фильма «Семья и закон» / Hulchul (1995) в Махабелшваре Аджай познакомился с актрисой Каджол. Они встречались в течение четырёх лет и поженились 24 февраля 1999 года. 20 апреля 2003 года родилась дочь Ниса Девган. 13 сентября 2010 года родился мальчик Юг Девган.

Избранная фильмография

Продюсер 
 2009: Всего наилучшего: Забава начинается / ऑल द बेस्ट (All the Best: Fun Begins)
 2008: Ты, я и мы / उ में और हम (U Me Aur Hum)
 2006: Пробуждениe / The Awakening
 2000: Дядя Раджу / राजू चाचा (Raju Chacha)
 2022: Полоса 34 / रनवै 34 (?)

Режиссёр 
 2008: Ты, я и мы / उ में और हम (U Me Aur Hum)
 2016: Клянусь Шивой / (Shivaay)'
 2022: Полоса 34 / रनवै 34

 Сценарист 
 2008: Ты, я и мы / उ में और हम (U Me Aur Hum)''

В качестве актёра

Награды 
 1992 — Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль — «Шипы и Розы»
 1999 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — «Боль души»
 2000 — Премия ассоциации бенгальских кино-журналистов за лучшую мужскую роль — «Боль души»
 2003 — Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли — «Человеческая подлость»
 2003 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль по мнению критиков — «Легенда о Бхагате Сингхе»
 2003 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — «Легенда о Бхагате Сингхе»
 2003 — Премия ассоциации бенгальских кино-журналистов за лучшую мужскую роль — «Легенда о Бхагате Сингхе»
 2016 — Падма Шри

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards